Marthe Mercadié-Meyrat (1928-2021)
 
 Robert Meyrat